Embalo oder Embaló ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Embalo (* 1994), guinea-bissauischer Fußballspieler
 Umaro Sissoco Embaló (* 1972), guinea-bissauischer Politiker

Siehe auch:
 Embaló